Leandrinho est un diminutif de Leandro. Il peut désigner :
 Leandrinho (1993-), Leandro Cordeiro de Lima Silva, footballeur brésilien, milieu offensif ;
 Leandrinho (1986-), Leandro Barrios Rita dos Martires, footballeur brésilien, attaquant ;
 Leandrinho (1998-), Leandro Henrique do Nascimento, footballeur brésilien, attaquant.

Voir aussi 
 

Homonymie de surnom